Varkaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varkaansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Varkaansaari (ö i Norra Savolax), 
 Varkaansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Varkaansaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar